Wereldkampioenschap curling mannen 2007
 Wereldkampioenschap curling vrouwen 2007